Tröndlin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bruno Tröndlin (1835–1908), deutscher Jurist und Politiker (NLP)
 Johann Nepomuk Tröndlin (1790–1862), deutscher Klavierbauer

Siehe auch:
 Tröndle